Okręty US Navy o nazwie USS "Deimos":
 Pierwszy  został zwodowany 28 grudnia 1942.
 Drugi USS "Deimos" (AKL-40), był byłą jednostką US Army "FS-500". Nabyty przez Marynarkę 12 grudnia 1951 i wypożyczony tego samego dnia Korei Południowej.

Deimos